Щемелёв — русская фамилия. Известные носители:
 Щемелёв, Леонид Дмитриевич (1923—2021) — белорусский художник.
 Щемелёв, Николай Фёдорович (1920—1994) — Герой Советского Союза.